Partit Socialista (França): partit polític francès.
 Partit Socialdemòcrata d'Andorra: partit polític andorrà.
 Playstation: consola de videojocs.
 Comanda UNIX ps: comanda dels sistemes operatius Unix-like.
 Poliestirè: polímer termoplàstic.